

Patronyme 
 Georges Stobbaerts (1940-2014) est un maître d'Aïkido.
 Jan Stobbaerts (1838-1914) est un peintre belge.
 Marcel Stobbaerts (1899-1979) est un peintre belge.
 Pieter Stobbaerts (1865-1948) est un peintre belge.

Toponyme 
 Avenue Jan Stobbaerts à Schaerbeek, Bruxelles.